Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006 w Turynie (Włochy) rozgrywane były od 12 do 25 lutego 2006 roku. Siedem konkurencji odbyło się w Sestriere, a trzy (zjazd, supergigant i zjazd do kombinacji kobiet) w Cesana San Sicario, miejscowościach oddalonych około 100 km na zachód od głównego miasta igrzysk.

Medaliści

Wyniki

Kobiety

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Mężczyźni

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006